Скорочення від імені Олексій у російській мові ().
 Alyosha ( 1986) — українська співачка та композитор, представниця України на конкурсі Євробачення 2010 року, що проходило в Осло.
 Альоша Войнович ( 1985, Осієк) — хорватський футболіст, нападник клубу «Спліт».
 Альоша Попович — один з героїв билинного епосу.

 Альоша Попович і Тугарин Змій — повнометражний мультиплікаційний фільм студії «Мельниця».
 Альоша Птіцин загартовує характер — радянський повнометражний чорно-білий комедійний художній фільм 1953 року, режисер Анатолій Гранік.

Див. також 
 Альошин